Aimé Barraud (1902-1954), peintre suisse ;
 Albert Barraud (1907-1945), médecin bordelais résistant ;
 Andreas Barraud (né en 1957), personnalité politique suisse ;
 Antoine Barraud, réalisateur français ;
 Aristide Barraud (né en 1989), joueur de rugby à XV français ;
 Aurèle Barraud (1903-1969), peintre suisse ;
 Charles Barraud (1897-1997), peintre suisse ;
  : 
 Christophe Barraud (né en 1986), économiste français ;
 Christophe Barraud (né en 1964), réalisateur français ; 
 Francis Barraud (1856-1924), peintre britannique ;
 François Barraud (1899-1934), peintre suisse ;
 Henry Barraud (1900-1997), compositeur français ;
 Maurice Barraud (1889-1954), peintre suisse ;
 Philippe Barraud (né en 1949), journaliste, écrivain et photographe suisse ;
 Philippe Barraud (né en 1965), footballeur et entraîneur français ;
Véronique Beaulande-Barraud (née en 1971), historienne médiéviste française.